Mimos steht für:
 eine dialogisch-dramatische Form von Sophron (Dichter) im antiken syrakusaner Theater, siehe Theater der römischen Antike#Gattungen der Komödie
 den Schauspieler#Geschichte im antiken Mimenspiel (häufig in verächtlicher Nebenbedeutung)
 die malaysische staatliche Forschungs- und Entwicklungsorganisation Mimos (Forschungsinstitut), The Malaysian Institute of Microelectronic Systems

MIMOS steht für:
 MIMOS II, ein miniaturisiertes Mößbauerspektrometer in Rückstreugeometrie zur mineralogischen Analyse der Marsoberfläche, siehe Mößbauerspektroskopie#Anwendung

Siehe auch:
 Mime
 Mimus
 Pantomime

Abkürzung